Boletice je název více sídel a území:

 Boletice (Poletitz) – část obce Kájov v okrese Český Krumlov
 Boletice (hradiště) – hradiště u této vesnice
 Vojenský újezd Boletice – vojenský újezd v okrese Český Krumlov
 Ptačí oblast Boletice – na  části území okresů Český Krumlov a Prachatice
 Boletice nad Labem – místní část města Děčína, bývalá obec

Podobné názvy 
 Boletický panel

Externí odkazy